Tenisový turnaj ATP AEGON Championships 2010 se konal ve dnech 7. - 13. června v britském hlavním městě Londýně venku na travnatém povrchu. Odměny činily 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů má v 1. kole volný los.

 Nasazení vycházelo z žebříčku ATP k 24. květnu 2010.

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavního turnaje:
  Jamie Baker
  Grigor Dimitrov
  Ryan Harrison
  Bernard Tomic
  James Ward

Následující hráči se do hlavního turnaje probojovali z kvalifikace:
  Alex Bogdanovic
  Frank Dancevic
  Nicolas Mahut
  Dmitrij Tursunov

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Mužská čtyřhra

Nasazení hráčů 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 
 Pavouk mužské čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2010